Havoc kan henvise til:

 Havoc (film fra 2005) – film fra 2005, instrueret af Barbara Kopple
 Havoc (musiker) – amerikansk rapper

Se også 
 Havok